Everybody’s Everything — дебютный сборник американского рэпера Lil Peep. Релиз состоялся 15 ноября 2019 года на лейбле Columbia Records, на вторую годовщину со дня его смерти. Альбом был анонсирован 1 ноября 2019 года, в 23-й день рождения рэпера. Альбом был выпущен вместе с одноименным документальным фильмом. В ноябре 2019 года в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе прошло несколько поп-ап мероприятий. В поддержку альбома были выпущены синглы: «I’ve Been Waiting», «Moving On», «Belgium» и «When I Lie». Последние три песни были выпущены в качестве мини-альбома Goth Angel Sinner 31 октября 2019 года.

Предыстория 
В альбоме представлена коллекция новых и ранее не издававшихся треков. Новые треки, размещённые в соавторстве с Gab3, а также сольная песня «Princess», в то время как в ранее выпущенные треки входят: «Cobain» и «Walk Away as the Door Slams» с микстейпа Hellboy и «Witchblades» из мини-альбома Castles II, спродюсированный Bighead, и все три трека из мини-альбома Goth Angel Sinner. Частый продюсер и соавтор песен Lil Peep Bighead спродюсировал переизданные треки «witchblades» и «Liar», а также новый трек «AQUAFINA» с участием Rich the Kid. В пресс-релизе альбом описывался как «любовно-кураторская коллекция песен с карьеры Lil Peep».

Список треков

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы Columbia Records
Альбомы Lil Peep